Lukas Dilitz (ur. 9 maja 1992 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant SV Innsbruck Bergisel, drużynowy srebrny medalista Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2009).

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 5 września 2008 roku w Predazzo podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki odpowiednio 96,0 m i 94,5 m na skoczni normalnej.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Dilitza na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Urodzeni w 1992